Pisz – miasto w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie piskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Pisz
 Pisz – gmina miejsko-wiejska
 Pisz – dawna gromada
 Pisz – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim
 Pisz – stacja kolejowa w mieście Pisz

Osoby o nazwisku Pisz 
 Bogdan Pisz (ur. 1963) – polski piłkarz i trener
 Leszek Pisz (ur. 1966) – polski piłkarz, brat Mieczysława
 Mieczysław Pisz (1969–2015) – polski piłkarz, brat Leszka
 Wawrzyniec Pisz (1801–1875) – polski wydawca i pisarz

Zobacz też 

 Pisza Woda
 Dekanat Pisz